Księża Góra – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym (w Paśmie Cietnia)
 Księża Góra (Cichoń) – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym (w Paśmie Ostrej)
 Księża Góra – wzniesienie w Karkonoszach
 Księża Góra – wzniesienie w Łomży
 Księża Góra – wzniesienie w Radzionkowie (Powiat tarnogórski), wzgórze Garbu Tarnogórskiego
 Księża Góra – wzniesienie na Pogórzu Bukowskim w Paśmie Wiechy
 Księża Góra – wzniesienie w Ryczówku na Wyżynie Częstochowskiej